Видивићи могу да буду:

 Видовић, српско презиме

или

 Видовићи (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Видовићи (Високо), насеље у општини Високо, Федерација БиХ, БиХ
 Видовићи (Црес), насеље на острву Црес, Република Хрватска